Krásno kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Krásno nad Kysucou, ort, Žilina,

Tjeckien 

 Krásno (ort i Tjeckien), Karlovy Vary, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar